Bachia bezeichnet
 eine Gattung der Zwergtejus, siehe Wühltejus

Bachia ist der Name folgender Personen:

 Bachja ben Ascher (Bachia ben Ascher), Kabbalist im Spanien des 13. Jahrhunderts
 Bachja ibn Pakuda (Bachia Ibn Paquda; Bahya ben Joseph ibn Paquda), jüdischer Moralphilosoph aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts